Le recensement néo-zélandais de 2013 est le trente-troisième recensement national. Le jour du recensement national utilisé pour le recensement est le mardi . La population de la Nouvelle-Zélande est de , soit une augmentation de  ou 5,3% par rapport au recensement de 2006.

Les formulaires de recensement de 2013 sont les mêmes que les formulaires élaborés pour le recensement de 2011 qui est annulé en raison du séisme de février 2011 à Christchurch. Il n'y a pas de nouveaux sujets ou questions. Le recensement suivant a lieu en mars 2018.

Méthodes de collecte 
Les résultats de l'enquête postérieure démontre que le recensement de 2013 enregistre 97,6% des résidents en Nouvelle-Zélande le soir du recensement. Cependant, le taux de réponse global est de 92,9 %, avec un taux de non-réponse de 7,1 % composé de personnes comptées lors du recensement sans formulaire.

Résultats

Population et répartition 
Chiffres et répartition de la population dans les régions de Nouvelle-Zélande.

Remarque : Tous les chiffres correspondent au dénombrement de la population résidente lors du recensement.

Origine ethnique 
Le recensement de 4 242 048 comprend 230 649 personnes sans réponse ethnique et 4 011 399 personnes identifiées à au moins une origine ethnique.

Chiffres et origine ethnique :

Groupes ethniques par région

Lieu de naissance 
Le nombre de personnes vivant en Nouvelle-Zélande et nées à l'étranger continue d'augmenter. En 2013, 1 001 787 personnes (25,2 %) sont nées à l'étranger.

Religion 

Le tableau ci-dessous est basé sur les données d'appartenance religieuse enregistrées lors des trois derniers recensements. Notez que les chiffres et les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % car il est possible que les gens déclarent plus d'une religion.

Voir également 

 Recensement néo-zélandais

Notes et références

Notes

Références 

2013 en Nouvelle-Zélande